

Sciences humaines et sociales 
 Les Gowa, ou Makassar, sont un peuple habitant le sud de la province de Sulawesi du Sud, en Indonésie.
 Le royaume de Gowa est un État princier d'Indonésie (-1911).

Patronyme 
 Henry Gowa (1902-1990) est un peintre allemand.

Toponyme 

 Gowa Buto, une grotte à bas-reliefs du kabupaten de Bondowoso (province de Java oriental) ;
 le kabupaten de Gowa, un kabupaten de la province de Sulawesi du Sud.